La Copa Internacional SBS 2017 (en inglés: SBS International Cup Youth Soccer 2017) fue la 41.º edición de la Copa SBS, competición de fútbol de carácter amistoso realizada en la Prefectura de Shizuoka, Japón. Se jugó desde el 10 hasta el 13 de agosto  de 2017.

Su organización estuvo a cargo de la Asociación de fútbol de la Prefectura de Shizuoka y contó con la participación de cuatro equipos. La competición se disputó bajo el sistema de todos contra todos, en formato cuadrangular de una sola rueda.

El campeón fue la Selección de fútbol sub-18 de Chile, que se adjudicó su primer y único título de la Copa SBS.

Reglamento de juego 
La competición se jugó bajo el sistema de todos contra todos y en una sola rueda de tres fechas —formato cuadrangular—, resultando campeón aquel equipo que acumulase más puntos en la tabla de posiciones. Los partidos terminados en empate debían definirse mediante tiros desde el punto penal. Cada partido otorgaba 3 puntos al ganador durante el tiempo reglamentario, 2 puntos al ganador mediante tiros desde el punto penal en el partido que resultase en empate en el tiempo reglamentario, 1 punto al perdedor mediante tiros desde el punto penal, y no otorgaba puntos al equipo perdedor durante los 80 minutos.

Los jugadores elegibles para participar fueron aquellos nacidos a partir del 1 de enero de 1999.

Equipos participantes 

Cuatro selecciones disputaron la Copa SBS 2017: el anfitrión, la selección de la Prefectura de Shizuoka, más las selecciones invitadas de Chile, Japón y República Checa.

{|align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background:  #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=70%
|-bgcolor=#006699 style="color:white;"
|width=33%|Asia
|width=33%|América
|width=34%|'Europa
|-
|width=25%|
|width=25%|
|width=25%|
|-
|width=25%|
|
|
|}

 Partidos 

 Primera fecha 

 Segunda fecha 

 Tercera fecha 

 Clasificación 

 Campeón 

 Referencias 

 Enlaces externos 
 SBS Cup International Youth Soccer 2017
 Transmisión completa de la 1ª Fecha, del canal Shizuoka Broadcasting System en YouTube (en japonés)
 Transmisión completa de la 2ª Fecha, del canal Shizuoka Broadcasting System en YouTube (en japonés)
 Transmisión completa de la 3ª Fecha, del canal Shizuoka Broadcasting System'' en YouTube (en japonés)

Fútbol en 2017